Villa Spada – villa neoclassica di Bologna
 Villa Spada – frazione di Roma in zona Castel Giubileo
 Villa Spada al Gianicolo – villa di Roma, sede dell'ambasciata d'Irlanda presso la Santa Sede